Groși (Fehér megye)
 Halmágygóros, Arad megye
 Tőtös, Bihar megye
 Tőkésbánya, Máramaros megye
 Marosgórós, Temes megye